Cohetera puede referirse a:
 el nombre común de la planta Digitalis thapsi;
 el nombre común de la planta Sambucus nigra.
 contenedor porta-cohetes, un tipo de arma de aeronaves.